Erba canina o erba da cani è il nome volgare di alcune piante:

Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Physalis alkekengi